Treviño puede referirse a:
 el enclave de Treviño, formado por los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, perteneciente a la provincia de Burgos y rodeado por tierras alavesas;
 Condado de Treviño, municipio burgalés situado en dicho enclave;
 Treviño, localidad burgalesa perteneciente a Condado de Treviño;
 Treviño, localidad cántabra del municipio de Camaleño;
 el título nobiliario de conde de Treviño;
 el contencioso de Treviño entre Castilla y León y el País Vasco.